Степа́н Иванов:
 Иванов, Степан Александрович (1896—1960) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Иванов, Степан Гаврилович (1914—1983) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Иванов, Степан Гавриилович (1764—?) — русский архитектор, выпускник Академии художеств 1790 г.
 Иванов, Степан Дмитриевич (1913—1947) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Степан Фаддеевич (1749—1813) — русский художник, академик гравирования на меди Императорской Академии художеств.